Натуральне число 63
 63 рік до нашої ери
 63 рік нашої ери